Кусейка (в верховье Тюльгаш; ) — река в России на Среднем Урале, протекает в Нижнесергинском районе Свердловской области и Нязепетровском районе Челябинской области. Устье реки находится в 688 км по левому берегу реки Уфа. Длина реки составляет 20 км.

В 7,2 км от устья по правому берегу впадает река Сказ.

На реке находится село Тюльгаш.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Нязепетровского гидроузла до Павловского гидроузла, без реки Ай, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201112111100020605.

Примечания 

Притоки Уфы
Реки Нижнесергинского района
Реки Нязепетровского района